Onze navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Shark,  signifiant requin en anglais :

le , un sloop capturé par les Français en 1703 ;
le , un sloop de 14 canons lancé en 1732 et revendu en 1755 ;
le , un sloop de 16 canons acheté en 1775 et lancé en 1776. Converti en brûlot et renommé HMS Salamander en 1778, il est revendu en 1783 ;
le , un sloop de 16 canons lancé en 1779 qui sombre à Port Royal en 1818 ;
le , un  rang de 28 canons acheté en 1780 qui sombre avec tout son équipage au large de l'Amérique du Nord en 1780 ;
le , une sorte de chasse-marée danois acheté en 1794 et retourné à la France en 1795 lors d'une mutinerie de son équipage ;
le , un destroyer de classe Rocket lancé en 1894 et démoli en 1911 ;
le , un destroyer de  lancé en 1912 et coulé en 1916 à la bataille du Jutland ;
le , un destroyer de  lancé en 1918 et démoli en 1931 ;
le , un sous-marin de  lancé en 1934 et sabordé en 1940 après une attaque aérienne ;
le HMS Shark, un destroyer de classe S et T lancé en 1943 et transféré à la Marine royale norvégienne en 1944. Renommé HNoMS Svenner, il est coulé l'année suivante.

Shark